Седьмой чемпионат Украины по футболу был разыгран с 9 июля 1997 года по 20 июня 1998 года. Победителем стало киевское «Динамо».

История 
Как и в предыдущем сезоне первое место уверенно заняло киевское «Динамо», а серебряные награды выиграл донецкий «Шахтёр». Третье место заняли, возглавляемые Мироном Маркевичем, львовские «Карпаты», которые смогли дважды выиграть дома и дважды сыграть вничью на выезде, в матчах с чемпионом и вице-чемпионом. Некогда один из лидеров украинского футбола, одесский «Черноморец», по итогам сезона вылетел в первую лигу.

Участники 

В первом круге кировоградская «Звезда» выступала под названием «Звезда-НИБАС»

Региональное распределение

Составы

Результаты

Итоговая таблица 

|
|

|
|
|
|
|
|
|

|

|}

Лидеры по турам

Итоги 
По итогам сезона киевское «Динамо» получило право выступать в Лиге чемпионов УЕФА, донецкий «Шахтёр» — в Кубке УЕФА, а киевский ЦСКА — в Кубке обладателей кубков УЕФА. Одесский «Черноморец» и запорожское «Торпедо» покинули высшую лигу. Из первой лиги в высшую вышли харьковский «Металлист» и СК «Николаев»

Лучшие бомбардиры

Арбитры

Статистика

Общая статистика

Посещаемость

Наиболее посещаемый матч

Наименее посещаемый матч

Примечания

Ссылки 
 Высшая лига 1997/1998 на официальном сайте ФФУ
 Высшая лига 1997/1998 на сайте «Украинский футбол от Алексея Кобызева»
 Высшая лига 1997/1998 на сайте «Украинский футбол от Дмитрия Трощия»
 Чемпионат 1997/1998 на сайте RSSSF
 Чемпионат 1997/1998 на wildstat.ru
 Сезон 1997/1998 на allplayers.in.ua
 Статистика высшей лиги 1997/1998 на stat-football.com

1997/1998
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998
Футбол на Украине в сезоне 1997/1998